United Blood é um EP e o primeiro lançamento da banda Agnostic Front, lançado em 1984.

Faixas 
Todas as faixas por Agnostic Front, exceto onde anotado

"No One Rules"       
"Final War"       
"Last Warning" (Miret, Stigma)     
"Traitor"       
"Friend or Foe" (Stigma)     
"United Blood" (Stigma)     
"Fight"       
"Discriminate Me" (Stigma)     
"In Control"       
"Crucial Changes"

Créditos 
Roger Miret – Vocal 
Vinnie Stigma – Guitarra 
Rob Kabula – Baixo 
Dave Jones – Bateria 

Álbuns de Agnostic Front
EP de 1984
EP de estreia